Termin dipeptidna hidrolaza ima više značenja.

 Membranska dipeptidaza, enzim
 Angiotenzin konvertujući enzim, enzim